Вячесла́в Степа́нов: Степанов, Вячеслав Васильевич (1889—1950) — русский и советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 Степанов, Вячеслав Владимирович (род. 1946) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.